

Muzyka 
 Pod prąd – album grupy KSU z 1988 roku
 Pod prąd – album rapera Onara z 2007 roku

Filmy 
 Pod prąd – amerykańska tregikomedia z 1927 roku
 Pod prąd − amerykański film dramatyczny z 2002 roku
 Pod prąd – amerykański dramat kryminalny z 2005 roku
 Pod prąd − amerykański dramat obyczajowy z 2007 roku
 Pod prąd – polski film dokumentalny z 2009 roku
 Pod prąd − peruwiańsko-kolumbijsko-francusko-niemiecki film dramatyczny z 2009 roku
 Pod prąd − amerykański film dramatyczny z 2009 roku

Literatura 
 Pod prąd – książka Władysława Bartoszewskiego z 2011 roku